Санта Круз дел Монте има више значења:

 Санта Круз дел Монте (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Круз дел Монте (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику